Коада Изворулуј има више значења:

 Коада Изворулуј (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Коада Изворулуј (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији